Rydell ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Rydell (1942–2022), US-amerikanischer Sänger und Entertainer
 Ewa Rydell (* 1942), schwedische Turnerin
 Ingvar Rydell (1922–2013), schwedischer Fußballspieler
 Mark Rydell (* 1929), US-amerikanischer Filmregisseur, Produzent und Schauspieler
 Rickard Rydell (* 1967), schwedischer Rennfahrer
 Sven Rydell (1905–1975), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rydel